USS Chester je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Chester (CL-1)
 USS Chester (CA-27)

Chester